Hirschhagen ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Hirschhagen, Stadtteil von Hessisch Lichtenau im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
in Polen
 Jazdrowo (ehemals Hirschhagen im Landkreis Flatow, Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Sępólno Krajeńskie
 Piecek (ehemals Hirschhagen im Landkreis Johannisburg, Ostpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren